Personen
 Anna Joséphine Dufour-Onofrio (1817-1901), Italiaans-Zwitserse onderneemster en filantrope
 Chloé Dufour-Lapointe (1991-), Canadese freestyleskiester
 Dolf Dufour (1907-?), Nederlands militair
 Dominique Dufour de Pradt (1759-1837), Frans aartsbisschop, aristocraat, diplomaat en polemist
 Ellen Dufour (1980-), Belgische zangeres en presentatrice
 Fabienne Dufour (1981-), Belgisch zwemster
 François Dufour (1938-2014), Belgisch politicus
 Germain Dufour (1943-), Belgisch politicus
 Guillaume Henri Dufour (1787-1875), Zwitsers generaal en topograaf
 Guy Dufour (1987-), Belgisch voetballer
 Irina Dufour (1978), Belgische atlete
 Jean-Edmé Dufour (1728-na 1796), Frans uitgever, drukker en boekhandelaar
 Jean-Marie Léon Dufour (1780-1865), Frans arts en natuurwetenschapper
 Justine Dufour-Lapointe (1994-), Canadese freestyleskiester
 Louis Dufour (1873-1944), Zwitsers ijshockeyspeler, deelnemer aan de Olympische Spelen en vader van de andere Louis Dufour
 Louis Dufour (1901-1960), Zwitsers ijshockeyspeler, olympisch medaillewinnaar en zoon van de andere Louis Dufour
 Marcel Dufour (1964-), Nederlands springruiter
 Maxime Dufour-Lapointe (1989-), Canadese freestyleskiester
 Noëlle Roger, pseudoniem van Hélène Dufour (1874-1953), Zwitserse schrijfster en verpleegster
 Sylvain Dufour (1984-), Frans snowboarder
 Vincent Dufour (1968-), Frans voetballer

Overige
 Barbara Dufour, personage uit Spoed

Achternaam